«Радуга Live» — видеоальбом российской рок-группы «Элизиум», выпущенный на DVD лейблом «АиБ Records» как переиздание вышедшего в 2007 году одноимённого концертного альбома. Основу «Радуги Live» составляет запись выступления «Элизиума» в московском клубе «Точка», посвящённом 11-летию группы в 2006 году.

Выход DVD «Радуга Live» изначально планировался на осень 2007 года, и он мог стать первым официальным видеоальбомом «Элизиума», однако заявленный ранее релиз не состоялся. «АиБ Records» выпустил DVD «Радуга Live» 15 сентября 2008 года в комплекте с CD-версией альбома.

История записи и выпуск 

Концерт «Элизиума» в клубе «Точка» с самого начала записывался на видео, как любительская съёмка. Сделанный за оба дня выступления группы, записанный материал составил по продолжительности около шести часов, однако «Элизиум» не мог определиться сразу, как с ним поступить. После выпуска CD «Радуга Live» в мае 2007 года группа сообщила, что в него вошло 23 песни из 35-и сведённых из записи концерта в «Точке»; оставшиеся же будут включены в список композиций грядущей видеоверсии «Радуги Live» на DVD. Монтаж DVD должен был начаться также в мае и не занять много времени, а выход видеоальбома «Радуга Live», как неоднократно заявляли музыканты «Элизиума», был назначен на сентябрь 2007 года. Таким образом, предполагалось, что переиздание «Радуги Live» будет позиционироваться ещё и как первый видеоальбом группы, однако обещанный релиз DVD не состоялся в 2007 году. Первым видеоальбомом «Элизиума» стал DVD «Мир — а не война!», выпущенный лейблом 2+2=5 в апреле 2008 года, основанный уже на профессиональной записи концерта в честь 12-летия группы.

13 сентября 2008 года лейбл «АиБ Records» сообщил, что DVD «Радуга Live» готов и через два дня, 15 сентября, поступит в продажу. Видеоальбом был выпущен в диджипак-упаковке, где в дополнении к DVD также присутствовал CD «Радуга Live» 2007 года. Помимо самого формата, DVD отличался от CD-версии списком композиций: десять из присутствующих на нём песен не были включены в аудиоальбом (в свою очередь, семь треков CD «Радуга Live» отсутствуют на DVD с видеоальбомом).

Список композиций 

 Δ — отсутствует на CD;
 Σ — отсутствует на DVD.

Участники записи 

Исполнители

 Дмитрий «Дракол» Кузнецов — бас-гитара;
 Александр «Пропеллер» Телехов — вокал, бэк-вокал;
 Кирилл «Кира» Крылов — гитара;
 Александр «Комар» Комаров — труба;
 Алексей «Младшой» Кузнецов — ударные.

Сессионные участники

 Дмитрий «Сид» Спирин («Тараканы!») — вокал (треки 17, 18);
 Ксения «КсЮ» Сидорина («Блондинка КсЮ») — вокал (треки 3, 4);
 Андрей Шабаев («Приключения Электроников») — вокал (трек 5);
 Дмитрий «Ватыч» Кежватов (Spitfire) — вокал (треки 2, 6);
 Анна Куликова («КуБа») — вокал (треки 6, 10, 22—25);
 Вячеслав «Дацент» Бирюков (Distemper) — вокал (треки 12, 21);
 Владимир «Wawan» Родионов («Ульи») — акустическая гитара, вокал (треки 7, 14);
 Дмитрий «Судзуки» Судзиловский («Тринадцатое Созвездие») — вокал (трек 16).

Производство

 Музыка и слова — «Элизиум»;
 Трек «Эх, дороги…» — музыка Анатолия Новикова, слова Льва Ошанина;
 Треки «Электричка», «На Марс» — музыка и слова Владимира Родионова («Ульи»);
 Трек «Саня-Таня» — музыка и слова Сергея Михалка («Ляпис Трубецкой»);
 Видеомонтаж концерта — Дмитрий Судзиловский, Дмитрий «Седой» (трек «Радуга»).

Примечания 

Видеоальбомы 2008 года
Концертные альбомы 2008 года
Концертные и видеоальбомы группы «Элизиум»
Альбомы «АиБ Records»